Lasinio ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Lasinio (1759–1838), italienischer Zeichner, Radierer und Kupferstecher
 Giovanni Jona-Lasinio (auch Gianni Jona, * 1932), italienischer Physiker